Илья Иванович Козлов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1916 году. Член КПСС.

С 1931 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1931—1987 гг. — слесарь, инженерный и руководящий работник в машиностроении СССР, первый секретарь Казанского городского комитета КПСС, заведующий Отделом машиностроения ЦК КПСС по РСФСР, заместитель заведующего Отделом тяжелой промышленности ЦК КПСС.

Делегат XXIIII, XXIV и XXV съездов КПСС.

Умер в Москве после 1987 года.

Ссылки 
 Козлов
 ГАРФ Р7523 105 151 « Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 25 августа 1971 года, и материалы к нему /к протоколу № 14/ № 2074-VIII. Том 6»

Первые секретари Казанского горкома КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС